Toto je medailové pořadí zemí na Zimních olympijských hrách 2002, které se konaly v Salt Lake City ve Spojených státech amerických od 8. února 2002 do 24. února 2002. Těchto her se zúčastnilo 2399 sportovců ze 77 zemí v 78 disciplínách v 7 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Zimních olympijských hrách 2002 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Zimní olympijské hry 2002
2002